Подво́дные ло́дки ти́па «Mарко́ни» () — серия итальянских подводных лодок времён Второй мировой войны, названных в честь радиотехника Гульельмо Маркони. Строились фирмами «Кантьери Риунити делль‘Адриатико»(CRDA), Монфальконе и «Одеро-Терни-Орландо»(ОТО М), Муджиано, Специя. Всего построено 6 лодок, они вступили в строй в 1940 году.

Конструкция 
Конструкция однокорпусная, с бортовыми булями. Рабочая глубина погружения 90 м. Лодки «Maркони» стали развитием проекта «Марчелло» от которых отличались более длинным и узким корпусом. Кроме того, лодки этого типа имели одно палубное орудие вместо двух и более мощные электродвигатели. Эти изменения были введены для увеличения подводной скорости субмарины, но она увеличилась незначительно.

Служба 

В сентябре 1940 года лодки этого типа были переведены на базу в Бордо во Франции и действовали против торгового судоходства в Атлантике.

Подводную лодку «Леонардо да Винчи» начали переоборудовать в носитель мини-субмарины типа СА, которая должна была разместиться на палубе перед рубкой. Лодку планировалось использовать для атаки гавани Нью-Йорка.

В 1943 году ПЛ «Луиджи Торелли» была переоборудована в транспортную для походов в Японию.

Список ПЛ типа «Маркони»

Примечания

Литература 
 

Подводные лодки ВМС Италии во Второй мировой войне
Подводные лодки по проектам
Военные корабли и суда Orlando